

Municípios 
 Campinas — município do estado de São Paulo
 Campinas (Goiás) — extinto município de Goiás, hoje um bairro de Goiânia
 Campinas do Piauí — município do Piauí
 Campinas do Sul — município do Rio Grande do Sul

Divisões administrativas 
 Região Metropolitana de Campinas — região metropolitana do estado de São Paulo
 Região Administrativa de Campinas — região administrativa do estado de São Paulo
 Região de Governo de Campinas — região de governo do estado de São Paulo
 Mesorregião de Campinas — mesorregião do estado de São Paulo
 Microrregião de Campinas — microrregião do estado de São Paulo
 Nova Campinas (Campinas) — bairro  da cidade de Campinas
 Campinas (São José) — bairro e distrito de São José, Santa Catarina

Esportes 
 Campinas Voleibol Clube — equipe feminina de voleibol 
 Campinas Futebol Clube (Goiás) — clube de futebol da cidade de Goiânia, Goiás
 Campinas Esporte Clube (1939) —  antigo clube de futebol da cidade de Goiânia, Goiás 
 Campinas Futebol Clube — antigo clube de futebol da cidade de Campinas, São Paulo

Outros 
 Estação Cultura (Campinas) — antiga estação ferroviária central da cidade de Campinas
 Campina, tipo de vegetação

Desambiguações de topônimos